Zaidi bezeichnet:

 eine Rechtsschule im schiitischen Islam, siehe Zaiditen
 Muntazer al-Zaidi (* 1979), irakischer Journalist

Siehe auch:
 Saidi